All the Best! – drugi album kompilacyjny Paula McCartneya wydany przez Parlophone w Wielkiej Brytanii i Capitol Records w Stanach Zjednoczonych w 1987 roku.

Lista utworów – Wielka Brytania 
Wszystkie utwory autorstwa Paula McCartneya, chyba że podano inaczej. Wszystkie piosenki wykonywane przez Paula McCartneya, chyba że podano inaczej.

Lista utworów – USA 
Wszystkie utwory autorstwa Paula McCartneya, chyba że podano inaczej. Wszystkie piosenki wykonywane przez Paula McCartneya, chyba że podano inaczej.

Przypisy 

Albumy Paula McCartneya
Albumy Capitol Records
Albumy EMI
Albumy Parlophone
Albumy kompilacyjne
Albumy wyprodukowane przez George’a Martina
Albumy wyprodukowane przez Paula McCartneya